Emilio ist ein männlicher Vorname sowie selten ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Emilio ist die italienische und spanische Form von Aemilius.

Verbreitung 
Der Name Emilio gehört in Chile zu den beliebtesten Jungennamen. Im Jahr 2021 belegte er dort Rang 55 der Hitliste. Dagegen geriet der Name in Spanien außer Mode. Zählte er im Jahr 1920 noch zu den 20 meistgewählten Jungennamen, ist er heute nur noch mäßig beliebt. Im Jahr 2010 belegte er Rang 182 der Vornamenscharts.

Auch in Italien ist er mäßig beliebt. Seine Popularität sinkt leicht. Zuletzt belegte Emilio dort Rang 172 der Hitliste (Stand: 2020). Im selben Jahr stand der Name in der Schweiz auf Rang 114 der Vornamenscharts.

In Deutschland wird Emilio seit Mitte der 2000er Jahre häufiger vergeben und befindet sich seitdem im Aufwärtstrend. Im Jahr 2021 belegte der Name Rang 78 der Hitliste.

Varianten 
Die portugiesische Namensvariante ist Emílio.

Für weitere Varianten: siehe Emil#Varianten und Emilia#Varianten

Namensträger

Emilio 

Künstlername
 Emilio, vollständiger Name Emilio Sakraya (* 1996), deutscher Musiker und Schauspieler

Vorname
 Emilio Almansi (1869–1948), italienischer Mathematiker
 Emilio Balcarce (Emilio Juan Sitano; 1918–2011), argentinischer Tangokomponist, Arrangeur, Violinist, Bandoneonist und Bandleader
 Emilio Ballagas (1908–1954), kubanischer Schriftsteller
 Emilio Bigi (1916–2009), italienischer Romanist und Italianist
 Emilio Bizzi (* 1933), italienischer Hirnforscher und Hochschullehrer
 Emilio Bodrero (1874–1949), italienischer Philosophi, Historiker und Politiker
 Emilio Bonifacio (* 1985), ein professioneller dominikanischer Baseball-Spieler
 Emilio Caprile (1928–2020), italienischer Fußballspieler
 Emilio Carricondo (* 1973), ehemaliger argentinischer Straßenradrennfahrer
 Emílio de Carvalho (* 1933), methodistischer Theologe und Bischof
 Emilio Colombo (1920–2013), italienischer Politiker

 Emilio Diena (1860–1941), italienischer Jurist und Philatelist
 Emilio Echevarría (* 1944), mexikanischer Schauspieler
 Emilio Estevez (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Emilio Faldella (1897–1975), italienischer General
 Emilio Gagliardo (1930–2008), italienischer Mathematiker
 Emilio Gálvez (1922–1991), mexikanischer Sänger und Geiger
 Emilio Garcia (1981), spanischer Künstler und Unternehmer
 Emilio Gutiérrez (* 1963), mexikanischer Journalist
 Emilio Herrera Linares (1879–1967), spanischer Militäringenieur, General, Minister und Physiker
 Emilio Heydrich (1861–1947), kubanischer Unternehmer
 Emilio Kehrer (* 2002), deutscher Fußballspieler
* Emilio Frey (1872–1964), schweizerisch-argentinischer Topograph
 Emilio Marquez Villarroel (1827–1888), spanischer Wissenschaftler
 Emilio Materassi (1894–1928), italienischer Automobilrennfahrer
 Emilio Maurer (* 1938), ehemaliger mexikanischer Unternehmer und Fußballfunktionär
 Emilio Nessi (1949–2009), italienischer Journalist, Schriftsteller und Tierschützer
 Emilio Ramos (* 1935), spanischer Bogenschütze
* Emilio Sagi Liñán (1900–1951), spanischer Fußballspieler
 Emilio Savorgnan (* 1918), italienischer Diplomat im Ruhestand
 Emilio Villoresi (1913–1939), italienischer Automobilrennfahrer

Emílio 

 Emílio de Carvalho (* 1933), angolanischer evangelisch-methodistischer Theologe und Bischof
 Emílio Garrastazu Médici (1905–1985), brasilianischer Politiker, Präsident während der Militärdiktatur
 Emílio Odebrecht (1894–1962), brasilianischer Ingenieur und Unternehmer
 Emílio Pignoli (* 1932), brasilianisch-italienischer römisch-katholischer Bischof
 Emílio Joaquim da Silva Maia (1808–1859), brasilianischer Arzt und Naturforscher
 Emílio Sumbelelo (* 1964), angolanischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Viana

Familienname 
 Frank Emilio (1921–2001), kubanischer Pianist
 Luciano Emilio (* 1978), brasilianischer Fußballspieler

 John D’Emilio (* 1948), US-amerikanischer Historiker

Siehe auch 
 San Emilio
 Emiliano

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Italienischer Personenname
Spanischer Personenname